Batalha de Cremona (200 a.C.) — entre a República Romana e os gauleses na Gália Cisalpina
 Primeira Batalha de Bedríaco (69 a.C.) — entre os imperadores romanos Otão e Vitélio, vencida por este último. É conhecida também como "Primeira Batalha de Cremona".
 Segunda Batalha de Bedríaco (69 a.C.) — entre os imperadores romanos em disputa Vitélio e Vespasiano, vencida por este último. É conhecida também como "Segunda Batalha de Cremona".
 Batalha de Cremona (1702) — batalha da Guerra da Sucessão Espanhola

Desambiguações de história